The Fauna of British India including Ceylon and Burma foi uma série de publicações encomendadas pelo governo britânico na Índia e feitas por Taylor and Francis em Londres.

No volume sobre mamíferos, Blanford escreveu:

Zoologia